Глушківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Глушківська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Глушківська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Глушківська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район